Damdubbelturneringen pågick mellan den 16 och den 25 januari. Nytt för året var att matchernas eventuella tredje set gick till supertiebreak, innebärande att de efter ställningen 6–6 avgjordes genom poäng upp till 10, dock med 2 poängs marginal.

Seedning 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Kvartsfinal)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (Final) 
  Gabriela Dabrowski /  Yifan Xu (Första omgången) 
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (Tredje omgången) 
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (Kvartsfinal)
  Lucie Hradecká /  Jekaterina Makarova (Andra omgången) 
  Hao-ching Chan /  Latisha Chan (Kvartsfinal)
  Su-wei Hsieh /  Abigail Spears (Andra omgången) 
  Raquel Atawo /  Katarina Srebotnik (Kvartsfinal)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (Andra omgången) 
  Eri Hozumi /  Alicja Rosolska (Andra omgången) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (Första omgången) 
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (Tredje omgången) 
  Miyu Kato /  Makoto Ninomiya (Första omgången) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Demi Schuurs (Första omgången)
  Shuai Peng /  Zhaoxuan Yang (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna
Australiska öppna 2019